Die 21. Skeleton-Weltmeisterschaft fand vom 20. Februar bis zum 1. März 2009 in Lake Placid, New York, Vereinigte Staaten statt. Sie wurde parallel zur Bob-Weltmeisterschaft 2009 ausgetragen.

Ergebnisse

Mannschaft 

Datum: 22. Februar 2009

Bobsportler klein geschrieben.

Frauen 

Datum: 26./27. Februar 2009

Marion Trott setzte im ersten Lauf mit 55,45 Sekunden einen neuen Bahnrekord.

Männer 

Datum: 27./28. Februar 2009

Der zweite Lauf wurde nicht gewertet, da er nach 20 Startern wegen irregulären Zustands der Bahn abgebrochen werden musste. Daher zählen nur die Läufe 1, 3 und 4.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 Offizielles Endergebnis (PDF)

2009
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Lake Placid
Skeleton (Vereinigte Staaten)

cs:Mistrovství světa v jízdě na bobech a skeletonu 2009
en:FIBT World Championships 2009
fr:Championnats du monde de la FIBT 2009
lv:2009. gada FIBT pasaules čempionāts
pl:Mistrzostwa Świata FIBT 2009